Чемпионат Европы по футболу 2002 года среди юношей до 17 лет — первый чемпионат Европы среди юношей до 17 лет после смены формата и наименования турнира. Турнир прошёл в Дании с 27 апреля по 10 мая. В соревновании приняло участие 16 команд. Чемпионский титул впервые в истории завоевала сборная Швейцарии.

Квалификация

Составы

Финальный турнир

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

7 мячей

  Хонатан Сориано

6 мячей

  Мортен Расмуссен

5 мячей

  Уэйн Руни
  Денис Калинков
  Коллинз Джон

4 гола

  Сандро Иашвили
  Хайме Гавилан
  Симон Вукчевич
  Милан Пурович

Ссылки 
 rsssf.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 2002 году
Международные соревнования по футболу в Дании
Апрель 2002 года
Май 2002 года
Спорт в Дании в 2002 году
Чемпионаты Европы в 2002 году
Чемпионаты Европы в Дании